Tempel van Juno Sospita (Nederlands: Tempel van Juno de Behouder) was de naam van twee tempels gewijd aan de godin Juno in het oude Rome:
Tempel van Juno Sospita (Palatijn) - De tempel van Juno op de heuvel Palatijn.
Tempel van Juno Sospita (Forum Holitorium) - De tempel van Juno op het Forum Holitorium

Juno Sospita